Јунион Сити има више значења:
 Јунион Сити (Њу Џерзи)
 Јунион Сити (Џорџија)
 Јунион Сити (Калифорнија)
 Јунион Сити (Индијана)
 Јунион Сити (Мичиген)
 Јунион Сити (Оклахома)
 Јунион Сити (Охајо)
 Јунион Сити (Пенсилванија)
 Јунион Сити (Тенеси)